

Geografia 
 Mey  – un comune francese situato nel dipartimento della Mosella nella regione della Lorena
 Mey  – un villaggio della regione delle Highland, in Scozia, nel Regno Unito
 Castello di Mey, in Scozia

Persone
 Karin Melis Mey, atleta sudafricana naturalizzata turca
 Reinhard Mey, cantautore tedesco

Pagine correlate 
 MEY